Vivir mata puede referirse a:

 Vivir mata, película dirigida en México en 2002 por Nicolás Echavarría; o
 Vivir mata, película dirigida en Argentina en 1991 por Bebe Kamin.